Aloha Oe er en amerikansk drama-stumfilm i sort-hvid fra 1915 udgivet af Triangle Film Corporation.

Medvirkende 
Willard Mack – David Harmon
Enid Markey – Kalaniweo
Margaret Thompson – Dris Keith
Frank Borzage 
J. Frank Burke
J. Barney Sherry

Eksterne henvisninger 
 http://www.allrovi.com/search/movies/aloha+oe

Kilder

Eksterne Henvisninger 

Amerikanske film fra 1915
Sort-hvide film fra USA
Stumfilm fra USA
Dramafilm fra USA